Termin PEMT se može odnositi na:
 Fosfatidiletanolamin N-metiltransferaza
 Fosfatidiletanolamin N-metiltransferaza